Srđa Knežević (nacido el 15 de abril de 1985) es un futbolista serbio que se desempeña como defensa.

En 2003, Knežević se unió al Partizán de Belgrado. Después de eso, jugó en el F. K. Teleoptik, FK Obilić Belgrado, FK Bežanija Novi Beograd, Legia de Varsovia, Rad Belgrado, OFK Belgrado, FK Novi Pazar y OFK Žarkovo.

Trayectoria

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Serbia
Futbolistas del Partizán de Belgrado
Futbolistas del Legia de Varsovia
Futbolistas del V-Varen Nagasaki
Futbolistas del OFK Belgrado
Futbolistas del Agrotikos Asteras
Nacidos en Belgrado